Angerer – niemieckie nazwisko, pierwotnie oznaczało osobę mieszkającą przy gminnej łące "Anger". Szczególnie popularne w Bawarii, gdzie najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w powiecie Berchtesgadener Land.

 Clara Angerer
 Ernst Angerer
 Karl Angerer
 Nadine Angerer
 Pat Angerer
 Paul Angerer
 Peter Angerer
 Tobias Angerer

Przypisy 

Niemieckie nazwiska